«Я буду жить» — название нескольких предметов:
 «Я буду жить» — альбом Дельфина.
 «Я буду жить» — песня МакSим.